«По ту сто́рону сна» — совместный альбом русской рок-группы Мастер и проекта Margenta поэтессы Маргариты Пушкиной. Идея альбома — песни, написанные «Мастером» на готовые тексты Маргариты Пушкиной. В альбоме всячески обыгрывается сочетание названия группы и имени поэтессы, и имеются многочисленные отсылки к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также другим фантастическим произведениям. 

Стиль музыки на альбоме тяготеет к традиционному для «Мастера» трэш-метал, но на многих композициях выходит за него. На альбоме использовались различные нетрадиционные для рок-музыки инструменты, а также дуэты с приглашенными известными вокалистами.

Альбом выпущен 10 июля 2006 года фирмой CD-Maximum.

Список композиций

Содержание 
Альбом не имеет четкой концепции, кроме концепции подчинения музыки тексту. Это второй альбом в проекте «Margenta», причем первый альбом «Отлетались» был шуточным, и единственный, выполненный конкретной группой, а не сборным коллективом звёзд.

Многие песни содержат отсылки к известным фантастическим произведениям:

 «Песня Аннушки» и «Смерть Берлиоза» основаны на романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
 «Лес Брокилон» и «Крысы» основаны на серии романов «Ведьмак» Анджея Сапковского.
 Дилогия «По Ту сторону Сна» основана на одноимённой повести Говарда Лавкрафта.
 «Время Варваров» основано на истории падения Римской империи. Текст этой песни был черновым вариантом текста на музыку песни «Страж империи» группы Ария, вышедшей на альбоме «Армагеддон» в том же году.

Кроме того, в альбоме есть короткие интерлюдии, шуточные треки с текстом, например, объявляющие следующую песню.

Состав

Мастер 
 Алексей (Lexx) Кравченко — вокал, клавишные (8).
 Алексей Страйк — гитара, акустическая гитара, вокал, бэк-вокал.
 Алик Грановский — бас-гитара, акустическая гитара.
 Александр Карпухин — ударные, перкуссия.

Гости 
 Маргарита Пушкина — стихи и идея, речитатив.
 Михаил Серышев, Максим Самосват, Алёна Ярушина, Ольга Дзусова и Оксана Кочубей — вокал.
 Валерий Ярушин и Армен Чибичьян — хор (10).
 Геннадий Матвеев — клавишные.
 Сергей Скрипников — клавишные (17).

Примечания

Литература 
 Статья «Мастер + Margenta» в журнале Rockcor № 64, 2007 год, стр. 11

Альбомы Margenta
Альбомы CD-Maximum
Альбомы группы «Мастер»